Sebastian Ghasemi-Nobakht (; Göttingen, 1985. október 11. –) német labdarúgó-középpályás.

Jegyzetek 

1985-ben született személyek
Iráni származású németek
Német labdarúgók
A Greuther Fürth labdarúgói
A Rot Weiss Ahlen labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek
Göttingeniek